Krasnaja Gorka () ist ein russischer Ortsname:
 Krasnaja Gorka (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Krasnaja Gorka (Baschkortostan, Archangelskoje), Dorf im Rajon Archangelskoje, Republik Baschkortostan
 Krasnaja Gorka (Baschkortostan, Bakaly), Dorf im Rajon Bakaly, Republik Baschkortostan
 Krasnaja Gorka (Baschkortostan, Bischbuljak), Dorf im Rajon Bischbuljak, Republik Baschkortostan
 Krasnaja Gorka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Nettienen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Krasnaja Gorka (Kaliningrad, Gwardeisk), untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Grünhayn, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Krasnaja Gorka (Wologda, Babajewo), Dorf im Rajon Babajewo, Oblast Wologda
 Krasnaja Gorka (Wologda, Charowsk), Dorf im Rajon Charowsk, Oblast Wologda